Galena steht für:
 
 die alte römische Bezeichnung für das Mineral Galenit (Bleiglanz)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Galena (Alaska)
 Galena (Arizona)
 Galena (Arkansas)
 Galena (Colorado)
 Galena (Idaho)
 Galena (Illinois)
 Galena (Indiana)
 Galena (Kansas)
 Galena (Maryland)
 Galena (Mississippi)
 Galena (Missouri)
 Galena (Ohio)
 Galena (Oregon)
 Galena (South Dakota)
 Galena (Virginia)
 Galena (Washington)
 Galena Hill (Pennsylvania)
 Galena Junction (Illinois)
 Galena Park (Texas)

in Kanada:
 Galena Bay (British Columbia)

Siehe auch:
 Galena Township